Los Cedros peut désigner :

Toponymes

Réserve biologique Los Cedros : une forêt de protection dans la province d'Imbabura.

Los Cedros : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rafael Rangel dans l'État de Trujillo ;
 Los Cedros : capitale de la paroisse civile de Los Cedros de la municipalité de Rafael Rangel dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme